Задача о четырёх кубах заключается в отыскании всех целочисленных решений диофантова уравнения:

Следует отметить, что в то время как предложено несколько полных решений этого уравнения в рациональных числах, его полное решение в целых числах на 2018 год неизвестно.

История 
Еще Платону было известно, что сумма кубов сторон пифагорейского треугольника также является кубом , о чем он упоминает в своем «Государстве».

Примеры целочисленных решений 
Наименьшие натуральные решения:

Если разрешить отрицательные значения, то имеют место тождества:

Полные рациональные параметризации 
 Г. Харди и Райт (1938)

 Н. Элкис

Другие серии решений 

 Леонард Эйлер, 1740 год
 
 
 
 

 Линник, 1940 год
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Roger Heath-Brown, 1993 год
 
 
 
 

 Морделл, 1956 год
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Решение, полученное методом алгебраической геометрии (:en:Fermat cubic)

 Рамануджан
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Неизвестный автор, 1825 год
 
 
 
 

 Д. Лемер, 1955 год
 
 
 
 

 В. Б. Лабковский
 
 
 
 

 Харди и Райт
 
 
 
 

 
 
 
 

 Г. Александров, 1972 год
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Ajai Choudhry, 1998 год
 
 
 
 

где числа  — произвольные целые, а число  выбрано таким образом, чтобы выполнялось условие .

 Коровьев, 2012 год
 
 
 
 

где ,  и  — любые целые числа.

См. также 
 Гипотеза Эйлера
 Сумма трёх кубов

Примечания

Литература 
 
 
 
 Решение Лабковского (Задание №2)
 
 

Диофантовы уравнения